Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Pavel Šnobel 3-6, 6-1, [12-10].

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Campioni)
 Michael Kohlmann /  Petr Pála (primo turno)

 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (semifinali)
 Łukasz Kubot /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2006